Хворостин — фамилия; имеет женскую форму Хворостина.
 Хворостин, Александр Евгеньевич (1910—1986) — советский конструктор артиллерийских вооружений.
 Хворостин, Гавриил Кириллович (1900—1938) — российский математик и научный деятель, директор Саратовского университета в 1935—1937 гг.

См. также 
 Хворостинин
 Хворостинины